Подбрызгник (также фартук колёсной арки) — деталь автомобиля, велосипеда или мотоцикла, обычно сделанная из резины или пластика, предотвращающая вылетание брызг, снега и мелкой щебёнки из-под колес. Обычно крепится к задней части крыла.

Подбрызгниками также называются металлические кузовные панели, защищающие агрегаты автомобиля (двигатель, моторный отсек, решётку радиатора, и так далее) от брызг, — на современных автомобилях они обычно являются составной частью кузова, интегрированной в его архитектуру, например, подбрызгники м

На грузовиках и прицепах 

Уровень брызговиков как правило определяется уже непосредственно владельцем, вне зависимости от материала (чаще всего толстая резина).

В большинстве случаев это тюнинговая деталь, часто используется для рекламы производителя транспортного средства, автосервиса или логистической компании.

На легковых 
На легковых машинах брызговики встречаются редко. Обычно их роль выполняют дополнительные небольшие пластиковые элементы, крепящиеся к крыльям либо бамперам.

Материалы для брызговиков 
Чаще всего это резина, металл или пластик, но встречаются и композитные материалы, особенно на мотоциклах.

См. также 
 Крыло автомобиля

Примечания 

Устройство автомобиля
Аксессуары велосипеда
Гигиена